Peltomaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1971), scénariste finlandaise
Timo Peltomaa (né en 1968), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois